Niemcy:
 Nauendorf – dzielnica Apoldy
 Nauendorf – dzielnica Wettin-Löbejün
 Nauendorf – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Weimarer Land

Inne:
 Nauendorf – ród

Zobacz też:
 Naundorf